En anglais, le mot body (pluriel : bodies) signifie corps. Il peut aussi faire référence à :

Vêtements 
 Body, vêtement pour nourrisson.
 Body, sous-vêtement moulant faisant partie de la lingerie féminine.

Titres d'œuvres 

 Body, thriller érotique germano-américain, sorti le , réalisé par Uli Edel.
 B.O.D.Y., série de manga écrite et dessinée par Ao Mimori prépubliée au Japon dans le magazine Bessatsu Margaret.
 Body, single des Jackson Five sorti en 1984.
 Body, film dramatique hispano-polonais de Małgorzata Szumowska (2015).

Patronyme 

 Jack Body, compositeur néo-zélandais ;
  (1927-), homme politique britannique.

Programmation 
 Body, élément de code HTML désignant un corps de texte au sein d'une page Web.

Voir aussi 
 
 
 
 
Patronyme anglais